Адженда — порядок денний, список заходів зборів у тому порядку, в якому вони мають бути розглянуті, починаючи із заклику до порядку і закінчуючи перервою.

Адженда — місто, штат Канзас
 Адженда — місто, штат Вісконсин